Фальків — село в Україні, в Чернівецькій області, Вижницькому районі.
 Фальків (перевал), Фальків (Фальківський) — перевал в Українських Карпатах, у південно-східній частині Покутсько-Буковинських Карпат.